Ось моє село — радянський художній фільм 1972 року режисера Бориса Дурова
 Ось моє село ... — радянська соціальна драма 1985 року